George Alan Vasey, un militaire australien (1895 – 1945).
 George S. Vasey, un botaniste anglo-américain (1822 – 1893).